Педели (; ) — топоним:
 Педели — река, левый приток Вяйке-Эмайыги;
 Педели — населённый пункт в Сакстагальской волости Латвии;
 Педели — хутор в Виеситском крае Латвии;
 Педели — хутор в Гайгалавской волости Латвии.